Oulens-sous-Échallens, commune suisse du canton de Vaud ;
 Oulens-sur-Lucens, ancienne commune suisse du canton de Vaud.